Mooste (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Põlvamaa, Estland
 Mooste (plaats), een plaats in de gemeente Põlva vald, Estland